El inocente puede referirse a:

 El inocente (1892), novela de Gabriele D'Annunzio.
 El inocente (1968), obra de teatro del dramaturgo español Joaquín Calvo Sotelo.
 El inocente (1956), película dirigida por Rogelio A. González.
 El inocente (1976), película dirigida por el director italiano Luchino Visconti basada en la novela de Gabriele D'Annunzio.
 El inocente (2000), película dirigida por Gerardo Vallejo, inconclusa, sobre una novela de Julio Ardiles Gray.
 El inocente (2011), película dirigida por Brad Furman.
 El inocente (2021), serie de televisión española dirigida por Oriol Paulo.